Le mot  peut désigner :

Musique 
Les genres musicaux populaires dits  de l'arabe , šaʿab, « peuple » :
 le chaâbi algérien ;
 le , ou chaâbi égyptien ;
 le chaâbi marocain ;
 le chaâbi tunisien.

Patronymie 

 Miloud Chaâbi, homme politique et un homme d'affaires marocain ;
 Asmaa Chaâbi, fille de Miloud Chaâbi, femme politique marocaine ;
 Bouchra Chaâbi, athlète marocaine ;
 Qahtan al-Chaabi, ancien président du Yémen du Sud.

Autre 
 Chaabi : La Révolte, une bande dessinée de Richard Marazano et Xavier Delaporte.